Oni puede referirse a:

Oni (folclore japonés) (鬼), demonios y ogros del folklore japonés.

Oni Sakti, artista profesional, conocido como Atticus Ross.

Oni, Georgia, ciudad de Georgia.

Oni (videojuego), videojuego creado por Bungie Studios.
Oni (Dance Dance Revolution), también usado para describir un modo especial del juego Dance Dance Revolution.
La Oficina de Inteligencia Naval (ONI), unidad de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos.
ო, letra georgiana "oni"